Fanta – bevanda
 Josef Fanta – allenatore di calcio e arbitro di calcio cecoslovacco
 Heinrich Fanta – architetto austriaco
 Fanta-horror – filone cinematografico e narrativo
 Fanta-Trade – videogioco

Pagine correlate
Fante
Fanti
Fanteria